Csehország
 Terezín, város a Litoměřicei járásban
 Terezín, település a Hodoníni járásban